Wahlgren est un patronyme porté notamment par :

 Anna Wahlgren (1942-2022), autrice suédoise ;
 Benjamin Wahlgren (1997-), auteur-compositeur-interprète suédois ;
 Kari Wahlgren (1977-), actrice américaine ;
 Lars-Anders Wahlgren (1966-), joueur de tennis professionnel suédois ;
  (1976-), acteur suédois ;
  (1962-), femme politique suédoise ;
  (1952-), chercheur et parasitologue suédois ;
 Pernilla Wahlgren (1967-), musicienne, chanteuse et actrice suédoise.

Patronyme suédois